Szafarnia peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Szafarnia, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Szafarnia, village de la voïvodie de Mazovie
 Szafarnia, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie